Верхівцеве — місто районного підпорядкування Верхньодніпровського району Дніпропетровської області.
 Верхівцеве — вузлова пасажирська та вантажна залізнична станція у місті Верхівцеве.